Поте́нца:

Географические объекты 
 Потенца — город в Италии (область Базиликата).
 Потенца — провинция в Италии (область Базиликата).
 Потенца — река в Италии (область Марке).

Организации 
 «Потенца» — итальянский футбольный клуб.

Фамилия 
 Джанмария Потенца (род. 1936) — итальянский скульптор и живописец, монументалист и мастер малых форм прикладного искусства.
 Потенца, Алессандро (род. 1984) — итальянский футболист, правый защитник.